

Кримське — село, Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Кримське — село, Луганська область, Новоайдарський район
 Кримське — селище, Донецька область, Бахмутський район

Кримське — село, Денисовський район, Костанайська область

Кримське — село, Московська область, Одинцовський район